

События 
 Консулы имп. Констанций II (VIII раз) и цезарь Юлиан.
 Лето — Юлиан двинулся в Германию. Часть алеманов отступила, другую часть он разбил в сражении при Бротомаге. Зима — Юлиан отступил в Сеноны, где выдержал месячную осаду варваров.
 Ариане добились изгнания Гилари, епископа Пуатье, во Фригию.
 Шапур II воюет на восточной границе «с трудностями и не без потерь».
 Образование царства Силла в Юго-Восточной Корее. Создано родами из Когурё.
 Фу Цзянь I умер. Фу Шэн начал казни вельмож.
 356—357 гг. — Царь Цинь Фу Шэн.
 Разгром Яо Сяна тангутами.
 Утрата Муюнами Лояна.

Скончались 
 Антоний Великий, основатель всего восточного монашества. Проповедовал в Египте.

См. также